kohorta – jednostka armii rzymskiej
 kohorta – zbiór obiektów w statystyce
 kohorta – pomocnicza kategoria systematyczna stosowana czasami w systematyce organizmów